La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 24 février au 9 mars 2002 à Kuala Lumpur en Malaisie.

Équipes qualifiées 

 Malaisie
 Allemagne
 Pays-Bas
 Corée du Sud 
 Afrique du Sud 
 Cuba 
 Australie 
 Argentine 
 Espagne
 Pologne 
 Belgique 
 Inde 
 Japon
 Nouvelle-Zélande 
 Pakistan
 Angleterre

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 2002
Championnat du monde en Malaisie
Événement sportif en Malaisie
Sport en Malaisie en 2002